Алешкевич — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Алешкевич, Виктор Александрович (род. 1944) ― советский и российский физик, кандидат физико-математических наук, доктор физико-математических наук, профессор.
 Алешкевич, Олег Александрович (род. 1978) — белорусский футболист.
 Алешкевич, Степан Филимонович (1910—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, красноармеец.